Elimination oder Eliminierung (von lateinisch eliminare „über die Schwelle bringen, entfernen“) steht für:

 Elimination (Pharmakokinetik), Summe aller Vorgänge, die zur Konzentrationsabnahme einer Fremdsubstanz in einem Organismus beitragen
 Eliminierungsreaktion, Abspalten zweier Atome oder Atomgruppen in einer chemischen Reaktion
 Entfernen einer von mehreren Unbekannten in der Mathematik, siehe Lineares Gleichungssystem
 Sieg über einen Gegner bei einer Einzelausscheidung im Sport, siehe K.-o.-System
 Disziplin des Bahnradsports, siehe Ausscheidungsfahren

Siehe auch:

 Ausscheiden (Begriffsklärung)